Бурса () — провінція на заході Туреччини. Адміністративний центр — місто Бурса. Омивається Мармуровим морем.

Склад 

До складу провінції входять 17 ільче (округів, 7 з яких утворюють місто Бурсу), 22 буджаки (райони) та 692 населених пункти (38 міст та 654 села).

Ільче міста Бурса

Найбільші населені пункти

Примітки

Література 
 Географический энциклопедический словарь. Москва. «Советская энциклопедия». 1989. стор. 55

Провінції Туреччини